

Afkortingen
 Europese Unie (EU)
 Europa Universalis, een computerspel
 Europium (Eu), een scheikundig element
 .eu, een topleveldomein op internet
 Baskisch, met taalcode eu (ISO 639)
 Ecuatoriana, een luchtvaartmaatschappij. Zie Lijst van IATA-codes voor luchtvaartmaatschappijen
 eu (digraaf), de lettercombinatie 'eu' zoals die onder meer in het Duits voorkomt

Geografische namen in Frankrijk
  Eu (plaats), een plaats in het Franse departement Seine-Maritime
 Kanton Eu, een kanton in het Franse departement Seine-Maritime
 Graafschap Eu, een voormalig graafschap in Normandië

Zie ook 
 Star Wars Expanded Universe